Bistro steht für:
 Bistro, ein kleines Lokal im französischen Stil
 Bistro, eine Marke für Tiefkühlprodukte, siehe Bistro (Markenname)
 (2038) Bistro, ein Asteroid des Hauptgürtels

Bistro als Abkürzung steht für:
 Broad Index Secured Trust Offering, Akronym für ein Modell zur Kreditabsicherung, siehe Bistro (Kreditwesen)